Els 50 m lliures femení es van celebrar entre el 3 i el 4 d'agost al Palau Sant Jordi a Barcelona.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
NR: Rècord nacional

DNS: No presentada

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013